

Tradução 

Blessed Be ao pé da letra significa "abençoado(a) seja" ou "seja abençoado(a)".

Em termos religiosos 

O termo ganha um tom especial quando utilizado na religião Wicca, derivada do paganismo.

O termo Blessed Be, que significa "Abençoado Seja", é uma frase de cumprimento utilizada largamente na comunidade pagã mundial por Gardnerianos, Alexandrinos, Diânicos, Feris e por wiccanos de diversas outras tradições.

Ele é na realidade derivado de diversos versos rituais onde bênçãos são dadas a todos os presentes nessas cerimônias.

Exemplos 

Durante as celebrações da religião Wicca encontramos a expressão em versos como:

   "Abençoados sejam os que se reúnem no Círculo para celebrar o meu Espírito"

   "Abençoados sejam todos em nome da Deusa e do Deus"

   "Abençoada seja a vida que surge e retorna a Ti"

E muitos outros textos tradicionais trazem esta expressão.

No Brasil e na Atualidade 

Assim, o Blessed Be se tornou uma expressão comum entre os wiccanos e passou a ser utilizado como uma recordação de que estamos todos unidos sob as bençãos dA Deusa e dO Deus.

Grande parte dos wiccanos brasileiros já faz uso da expressão traduzida "Abençoado Seja" no lugar da expressão inglesa.

Atualmente, o termo é utilizado em contextos sociais pelos adeptos da religião Wicca, embora alguns ainda prefiram usá-lo somente como um comprimento entre pagãos dentro da sociedade pagã.

Wicca